Красная книга:
 Красная книга — перечень редких и исчезающих видов растений, животных и грибов.
 Список красных книг — список существующих перечней редких и исчезающих видов.
 Красная Книга из Хергеста — валлийская рукопись, содержащая, среди прочего, текст цикла «Мабиноги».
 Алая книга Западных пределов — в книгах Дж. Р. Р. Толкина вымышленная книга, авторами которой были Бильбо и Фродо Бэггинсы.
 Red Book — стандарт аудио компакт-дисков.
 Красная книга (монеты) — серия памятных монет Банка России.
 OpenGL Programming Guide — The Redbook — Официальное руководство по программированию с использованием OpenGL.
 «Красная книга» (известная также как «Liber Novus») — манускрипт Карла Густава Юнга.
 «Красная книга» — раздел «Хазарского словаря» Милорада Павича — христианские источники о хазарском вопросе.
 «Красная книга» () — свод эстляндского рыцарского права, составленный по инициативе эстляндского рыцарства в 1546 году.
 «Красная книжечка» — распространённое наименование сборника цитат Мао Цзэдуна.

См. также 
 Зелёная книга
 Жёлтая книга (значения)
 Цветные книги